Доннхад (, ) — мужское имя гэльского происхождения. Известные носители:
 Доннхад Миди — король Миде (766—797) и верховный король Ирландии (771/778—797)
 Доннхад Донн — король Миде и верховный король Ирландии (919—944)
 Доннхад мак Келлахайн — король Мунстера (961—963)
 Доннхад мак Домналл Клаен — король Лейнстера (984—1003)
 Доннхад мак Бриайн — король Мунстера (1025—1064)